Botnen ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Botnen (* 1965), kanadische Turnerin
 Geir Botnen (* 1959), norwegischer Pianist